Yengono peut désigner :
 les Yengono, une population du Cameroun,
 le yengono, un dialecte du bulu.